saggista, 
È stato, inoltre, Consigliere di Corte di Cassazione, giudice presso la sezione penale del Tribunale penale di Roma e membro del comitato scientifico del Centro Studi Informatica Giuridica di Firenze. È stato autore di diverse sentenze che hanno fatto molto discutere. Nel giugno 2000 ha emesso una sentenza che sollevava dubbi di costituzionalità riguardanti il sistema processuale definito dal giudice "processo indiziario", ed a favore del "processo scientifico popperiano";  Nel febbraio 2001 ha assolto quattro venditori di cd contraffatti per "stato di necessità" dato da "bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto", decisione che è stata poi definita dallo stesso Francione "sentenza anticopyright"; in merito ad essa è stata presentata un'interrogazione parlamentare da parte del senatore Ettore Bucciero, ma il Consiglio Superiore della Magistratura ha assolto il giudice nell'inchiesta che ne è scaturita. Il 13 aprile 2007 ha emesso la cosiddetta sentenza della "tv sferica", con l'assoluzione del "disturbatore" televisivo Gabriele Paolini per aver esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero col media televisivo ex articolo 21 della Costituzione.

Francione ha proposto un progetto, chiamato Diritto 2000, che mira a sostituire quello che l'autore definisce il "medievale diritto penitenziale" (basato sulla punizione) con un neoumanistico "diritto medicinale" (cura, sanzioni e misure di sicurezza).

Francione è fondatore e presidente dell'Unione Europea dei Giudici Scrittori ed ha promosso il Movimento Utopista-Antiarte 2000. È consulente artistico del Museo del Cinema di Roma. Gli è stato assegnato il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri negli anni 1995, 1997, 2003, 2005.

Nel maggio 2012 partecipa ad un importante Convegno Nazionale sul copyright tenutosi a Cosenza, organizzato dal portale La Legge per Tutti, durante il quale, presentando le sue teorie anticopyright alla luce della nuova webtecnologia, si definisce Giudice Pirata; e, ancora, "artista prestato alla magistratura".

Il saggio storico del libro di G. Francione, Scanderbeg, un eroe moderno(Multimedial hero) ed. Costanzo D'Agostino – Roma. col titolo Botim i monografisë së Skënderbeu një hero modern è stato pubblicato, alla fine del 2006, dall'editore Naim Frasheri di Tirana con la traduzione del professor Tasim Aliajt.

Romanzi pubblicati 
 La lanterna di Mefisto, Ed. Four Shakespeare and company, Roma 1997
 Mille e non più mille, Edizioni D'Agostino, Roma, 1987
 La quinta stagione, Edizioni D'Agostino, Roma, 1988
 Il loto delle 33 salamandre, Editrice Italia Letteraria, Milano, 1990
 Calabuscia, Aetas Internazionale, Roma 1994
  Domineddracula, Costanzo D'Agostino, Roma 2002 
  La Falce blu, Ilmiolibro.it (Gruppo Editoriale L'Espresso), 2008 
  Il Dragone Rosso, Herald Editore, Roma 20011 (vincitore del Premio La Pleiade - Ancis) 
 I delitti dei Beati Padri di Mazzarino, Novecento editore, Milano 2014(vincitore del Premio Giallo Sujo)

Saggi 
  Neurospastos oculus pundax ovvero il terzo occhio del burattino Pinocchio (La faccia rivoluzionaria del burattino), Edizione Piccolo Teatro Laboratorio-Roma, 1988
 Domineddracula - Vita morte e resurrezione di Vlad Tepes l'impalatore, Ed. Costanzo D'Agostino, Roma
 Le diavolerie giudiziarie, NES (Nuova Editrice Spada), Roma, settembre 1990
 La porta magica, NES, Roma, gennaio 1991
 Le profezie del Mille non più Mille, Nuova Editrice Spada, Roma 1991
  Il ragno Nero, Nuova Editrice Spada, Roma 1991
  Le profezie della grande piramide, Nuova Editrice Spada, 1991
  Nostradamus, Nuova Editrice Spada, Roma 1991
  Malachia e la Madonna di Fatima, Nuova Editrice Spada, Roma 1991
  Il mago Ladino, Nuova Editrice Spada, Roma 1991
 Delinquenza giovanile (con F. Scala, G. Scala), GEE, Roma, dicembre 1992
 Bibbia infernale.(in tre volumi), Roma 1992
 La pirateria informatica, Edizioni D'Agostino DOC, Roma, giugno 1995
 L'usura. Diritto e Rovescio, Edizioni D'Agostino DOC, Roma, giugno 1995
 Il patteggiamento, Edizioni D'Agostino DOC, Roma, dicembre 1995
 Tutela dell'intelligenza informatica, Edizioni D'Agostino DOC, Roma 
 Pedofilia, analisi di un problema irrisolto, Edizioni D'Agostino DOC, Roma
 Manuale di oratoria, Editrice Ianua, Roma, aprile 1993
 I segreti della magia (tre volumi), NES, ROMA, settembre 1994
 Processo agli animali (Il bestiario del giudice), Gangemi [distr. Mondadori], Roma, settembre 1996
 I diritti degli animali, la responsabilità penale con gli animali, la responsabilità civile con gli animali (in tre volumetti), Edizioni D'Agostino DOC, Roma, giugno 1995
 Vademecum del consumatore : contro la pubblicità ingannevole (con David Gregor De Bono), Ed. Lupetti, Milano, 1999
 Violenza alle donne, GEE, Roma, dicembre 2000
 Cyberunderground,  Luther Blissett (a cura di Gennaro Francione), Edizioni Simone, Napoli 2001
 Ars schiattamoriendi. L'arte di schiattare dal ridere con la morte, Scipioni, 2002
 L'errore del giudice, contro il processo indiziario (con interventi di Enzo Albano, Giuseppe Dante, Ferdinando Imposimato e Angelo Macri), Editrice Ianua, Roma 2002
 Scandeberg, Un eroe moderno (multimedia hero) - Ed. Costanzo D'Agostino, Roma 2003
 Vespertiliones = Pipistrelli Processo alle bestie, 2004
 Hacker: i Robin Hood del cyberspazio, Ed.Lupetti, Milano 2004
 Il tocco e la penna (ovvero dei giudici scrittori), SAPERE 2000, Roma 2005
 Copernico, La rivoluzione del sapere (La via doppia) VOL.I, Ed. Costanzo D'agostino, Roma I vol. 2005, II vol,. 2012
  Droga, la via medicinale, Herald editore, Roma 2007
  Il sistema penale tra realtà e utopia(Utopia del sistema penale entropico), Herald editore, Roma 2008
  I dadi di Temi (opera multimediale), Arduino Sacco editore, Roma 2009
  No copy no party - Sentenza anticopyright prima e dopo), Sacco editore Roma 2011
 Exit. Oltre l'euro (vademecum per riprenderci il futuro) Herald editore di Roma, 10 gennaio 2013
Demosfera vs demopiramide- Vademecum per rivoluzionare con la democrazia liquida la pseudodemocrazia (Herald editore, Roma 2015)
Temidesnuda (Vademecum per creare una giustizia giusta). Herald editore, Roma 2015.
Il giudice di quartiere. La giustizia giusta e veloce la trovi sotto casa.   Nuova Editrice Universitaria Roma 2016
Rome’s Banksters circus (La cricca della Banca Romana) (Herald Editore, Roma, 2016),
Criminologia dinamica. la via di Popper al dna  (Nuova Editrice Universitaria – Roma 2019
Federico, il Re Falcone, A&b, Acireale 2019

Opere teatrali 
 Al di là del fiume
 La scatola cinese
 A Scigna
 La scuola dell'estasi
 Schreber, il giudice pazzo
 I nervi dell'anima, pubblicato su "Sipario", Milano, n. 599, aprile 1999
 Doppelgänger iudex (Il Genio e il Folle) (vincitrice del premio "Pirandello in breve")
 CyberCyrano Chat
 Le allegre comari del patchwork
 Domineddracula
 Ordalia degl'interrati (Vincitore del 1º concorso "Fermento Teatrale" per commediografi Ideascena)
 Il giudice Fausto e l'avvocato Mefisto
 Storia di straordinaria corruzione (proposto anche in Albania, in versione tradotta)
 Processo alle bestie
 Karoshi
 Lezione d'inglese
 L'orgia del Terzo Potere
 La Sposa di Corinto
 Processo a Caravaggio e Pasolini
 Apoxiomenos
 Santa Tecla dei nani da giardino
 Alchimia dell'avaro vincitrice dei premi "Ugo Betti"
 I Dadi di Temi - Soluzioni per un Matricidio
 Un pupo per Agrippina (scritto con Loredana Marano e Salvatore Conte)
 Aphra Behn
 Le streghette di Benevento
 Frati, Mafia e Delitti. Il convento del Diavolo
 Goya, la Quinta del sordo
 Miodesopsie (La visione delle mosche)
 Psicomostro euterpico (Il Ballo in Folle Maschera di Robert Schumann)
 Piazza Montanara
 Prosopagnosia
 Chi so i'? So Francischiello (Monologo di un pazzo sul borbonismo)
 Alchimia di Rosanera
 Defexatio (La maledizione del fesso) La Grande Stella della Mezzaluna (Trittico Mediorientale) Processo a Babbo Natale (scritto da Francione su un'idea di Romolo Reboa per InGiustizia la PAROLA al POPOLO)
 Al di là del fiume  Un ermafrodita sull’isola dei morti Vesevus camorra pulp La cricca della Banca Romana Il palestrato La Repubblica delle Marionette L’urlo della scimmia Gli amici del rospo (Processo e cattività di Verlaine per l’attentato a Rimbaud)
 Il sogno di Clio Paìno e Proietti er Cravattaro Schoppenauer Buddha La Casta dei Buffoni 
 Autopsia di un alieno politico''

Note

Collegamenti esterni